Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2010 vond plaats van 13 tot en met 19 september 2010 in de Canadese stad Quebec. Het was de achttiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een ondergrond van tapijt.

Samenvatting 
In het enkelspel stonden de ongeplaatste Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Oostenrijkse kwalificatiespeelster Tamira Paszek tegenover elkaar in de finale. Paszek wist de tweede WTA-titel uit haar carrière binnen te halen, na een zege in de finale in drie sets.

In het dubbelspel bereikte Bethanie Mattek-Sands aan de zijde van haar Tsjechische partner Barbora Záhlavová-Strýcová eveneens de finale. Ze waren als eerste geplaatst en moesten het opnemen tegen het ongeplaatste Zweedse duo Sofia Arvidsson/Johanna Larsson. De Zweedse meisjes trokken uiteindelijk aan het langste eind, door te winnen na een match-tiebreak.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Marion Bartoli
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Rebecca Marino
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Heidi El Tabakh
| RD1-score04-1=66
| RD1-score04-2=63
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Irina Falconi
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Quebec 2010
Quebec